

Eventi 
 Fine della concessione del gruppo Eiffel sul Viadotto di Millau

Calendario 

 080